Ве́нцлова () — литовская фамилия. Известные носители:

 Венцлова, Антанас (1906—1971) — литовский поэт, прозаик, критик, переводчик, общественный деятель.
 Венцлова, Томас (род. 1937) — литовский поэт, переводчик, литературовед, правозащитник, сын Антанаса Венцловы.